Kacola ima više značenja:
 Kacola (Parma)
 Kacola (Vičenca)